Pawłówka peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne

 Pawłówka, village de la voïvodie de Lublin
 Pawłówka, village de la voïvodie de Mazovie
 Pawłówka, village de la voïvodie de Podlachie